Sezon 2016/2017 Pucharu Świata Juniorów w saneczkarstwie rozpoczął się 1 grudnia 2016 roku w kanadyjskim Calgary. Ostatnie zawody z tego cyklu zostały rozegrane w Niemczech 19 lutego 2017 roku na torze w Winterbergu.

W tym sezonie najlepszą wśród juniorek okazała się Niemka Jessica Tiebel. Jest to już jej trzeci tytuł. U mężczyzn wygrał Rosjanin Danił Lebediew. W zawodach dwójek mężczyzn wygrali Włosi Ivan Nagler i Fabian Malleier. Natomiast drużynowo zwyciężyli Rosjanie.

W klasyfikacji juniorów młodszych, u mężczyzn najlepszy okazał się Włoch Lukas Gufler, u kobiet wygrała Niemka Jessica Degenhardt, natomiast klasyfikację dwójek wygrali Amerykanie Dana Kellogg i Duncan Seggar.

Kalendarz Pucharu Świata

Klasyfikacje

Jedynki juniorów

Jedynki juniorów młodszych

Jedynki juniorek

Jedynki juniorek młodszych

Dwójki juniorów

Dwójki juniorów młodszych

Sztafety mieszane

Bibliografia 
 
 

Puchar Świata w saneczkarstwie
2016 w saneczkarstwie
2017 w saneczkarstwie
Saneczkarstwo w Niemczech
Saneczkarstwo w Austrii
Sport w Calgary
Sport w Oberhofie
Sport w Altenbergu
Sport w Winterbergu